King Kong è un gigantesco gorilla immaginario, personaggio di una serie di film prodotti a partire dal 1933. Entrato nella cultura di massa, il nome King Kong ha assunto una varietà di significati derivati.

Cinema 
 King Kong – film del 1933, diretto da Merian C. Cooper e Ernest B. Schoedsack
 Il figlio di King Kong – film del 1933, diretto da Ernest B. Schoedsack, sequel di King Kong del 1933
 Il trionfo di King Kong – film del 1962, diretto da Ishirō Honda e secondo sequel del film Godzilla del 1954
King Kong – film del 1962, diretto da Babubhai Mistri (King Kong è il nome di una persona, non di un gorilla gigante)
 King Kong - Il gigante della foresta – film del 1967 diretto da Ishirō Honda
 King Kong – film del 1976, diretto da John Guillermin
 Super Kong – film del 1976, diretto da Paul Leder
 King Kong 2 – film del 1986, diretto da John Guillermin e sequel di King Kong del 1976
 King Kong – film del 2005, diretto da Peter Jackson
 Kong: Skull Island – film del 2017 diretto da Jordan Vogt-Roberts.

Letteratura 
 King Kong – romanzo del 1932 di Delos W. Lovelace

Musica 
 King Kong – gruppo musicale statunitense
 King Kong – cantante reggae giamaicano
 King Kong – musical jazz sudafricano ispirato alla vita di "King Kong" Ezekiel Dlamini
 King Kong – brano di Frank Zappa
 King Kong: Jean-Luc Ponty Plays the Music of Frank Zappa – album di Jean-Luc Ponty del 1970
 King Kong – album della Formula 3 del 1991
 King Kong – singolo del gruppo musicale femminile giapponese Shanadoo
 King Kong Paoli o semplicemente King Kong – album di Gino Paoli del 1994
 King Kong – singolo di Jibbs con la partecipazione di Chamillionaire del 2006

Pasticceria 
 King Kong, nome di un dolce tipico peruviano

Sport 
 King Kong, pseudonimo del pugile Ezekiel Dlamini
 King Kong, nome di un volteggio di Parkour

TV 
 King Kong (serie animata 1966) – serie animata per la TV del 1966
 King Kong (serie animata 2000) – serie animata per la TV del 2000

Videogiochi 
 King Kong 2: Ikari no Megaton Punch – gioco per Famicom del 1986
 King Kong 2: Yomigaeru Densetsu – gioco per MSX2 del 1986
 Peter Jackson's King Kong – gioco del 2005, tie-in del film King Kong del 2005